Вір () — річка у Франції.
 Вір () — місто у Франції, супрефектура в департаменті Кальвадос.
 Вір — річка в Сумській області України, ліва притока Сейму
 Вір () — річка в Англії.

Див. також 
 ВІР — Всесоюзний інститут рослинництва імені М. І. Вавилова
 Вир